Los paseriformes (Passeriformes) son un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo. Los paseriformes se conocen comúnmente como pájaros y a veces aves cantoras o pájaros cantores. Los pájaros son el grupo de vertebrados terrestres más diversificado, con más de cinco mil setecientas especies identificadas, lo que aproximadamente duplica el número de especies del orden de mamíferos más abundante, los roedores (Rodentia). Y contiene más de ciento diez familias, ocupando el segundo puesto entre los vertebrados (tras los Perciformes). Su éxito evolutivo se debe a diversas adaptaciones al medio muy variadas y complejas, que comprenden desde su capacidad para posarse en los árboles, los usos de sus cantos, su inteligencia y la complejidad y diversidad de sus nidos.
 
El grupo fue bautizado por el nombre latino del gorrión «Passer» (la misma etimología que el término español pájaro) y por ello el nombre de este orden significa «los que tienen forma de gorrión». Está dividido en tres subórdenes: dos principales, Passeri y Tyranni, y un tercero más reducido, Acanthisitti.

Características

Anatomía 

Los paseriformes presentan una característica disposición dactilar. Tienen cuatro dedos, tres dirigidos hacia delante y otro (el hallux) hacia atrás, disposición denominada anisodactilia. El dedo trasero se une a la pata al mismo nivel que los dedos frontales. No tienen membranas interdigitales, ni suelen presentar uniones entre sus dedos, aunque algunos miembros de las familias Cotingidae e Hirundinidae pueden tener algún dedo delantero parcialmente unido por la base. Esta disposición dactilar les permite agarrarse a las ramas de los árboles y a superficies verticales. Tienen un tendón en la parte trasera de la pata que va desde la parte inferior de los dedos hasta el músculo de detrás del tibiotarso, que se estira y tensa automáticamente cuando se dobla la pata, produciendo que el pie se doble y se tense cuando están posados en una rama. Esto permite a los pájaros dormir agarrados a una rama sin caerse.

La mayoría de los paseriformes tienen doce plumas en la cola y nueve o diez plumas primarias en las alas.

La mayoría de los pájaros son aves de pequeño tamaño, más pequeñas que la media de los demás órdenes de aves, a pesar de lo cual algunas especies pueden alcanzar portes considerables. Los paseriformes de mayor tamaño y más pesados son el cuervo picogordo y las subespecies más grandes de cuervo común, que pueden superar los 1,4 kg de peso y los 65 cm de longitud, aunque el ave lira soberbia y algunas aves del paraíso les superan en longitud debido a sus largas colas. Por otro lado, el pájaro más pequeño es la mosqueta colicorta con sus 6,5 cm y 4,2 g de media.

Muchos paseriformes cantan y tienen un sistema complejo de músculos para controlar su siringe.

Al igual que los humanos y a diferencia de la mayoría de vertebrados, su hígado es incapaz de sintetizar la vitamina C, por lo que tienen que ingerirla con la dieta.

Nidos y nidadas 

Todos los paseriformes tienen polluelos altriciales, que nacen ciegos, desnudos o casi desnudos y que son incapaces de proveerse de alimento y necesitan del cuidado de sus progenitores. La mayoría de los paseriformes ponen huevos coloreados, en contraste con el resto de aves, que en su mayoría ponen huevos blancos, con las excepciones de algunos grupos que anidan en el suelo y por ello necesitan camuflarlos, o los cucos que practican el parasitismo de puesta precisamente en los nidos de los paseriformes.

El tamaño de la puesta varía; algunos paseriformes de gran tamaño de Australia, como las aves lira y los alzacolas australianos, ponen un solo huevo, aunque la mayoría de los pájaros de menor tamaño de climas cálidos ponen entre dos y cinco huevos, mientras que en latitudes mayores en el hemisferio norte algunas especies de páridos que anidan en cavidades pueden llegar a poner hasta una docena.

Los paseriformes suelen construir nidos elaborados que sitúan en lugares poco accesibles y protegidos, como los árboles o las grietas de los riscos. Las distintas especies utilizan una gran variedad de materiales de construcción, como hierbas, palitos, hojas, musgo, pelos de mamífero, plumas, telarañas o barro; construyen nidos de las más diversas formas, desde la más típica forma de cuenco a los elaboradísimos diseños entretejidos de los tejedores o nidos de barro en forma de horno de algunos miembros de Furnariidae.

Origen y evolución 

La historia evolutiva de los paseriformes y la relación entre sus familias fue una incógnita hasta finales del siglo XX. En muchos casos las familias se agrupaban basándose en similitudes morfológicas, que, como ahora se sabe, pueden ser debidas a la convergencia adaptativa y no a la proximidad genética. Aunque quedan muchas investigaciones por realizar, los avances en la genética y los nuevos hallazgos del registro fósil han revelado gradualmente un cuadro más claro de los orígenes y evolución de los paseriformes, superando las limitaciones de la morfología. Ahora se sabe que los primeros paseriformes evolucionaron en el supercontinente de Gondwana, en algún momento del Paleógeno, posiblemente en el Paleógeno superior, hace unos sesenta 
o cincuenta y cinco millones de años. Al parecer los paseriformes evolucionaron a partir de un clado de aves que también originaría a Piciformes y Coraciiformes. En una escisión temprana se separaron los tres subórdenes Tyranni, Passeri y Acanthisitti, que se diferenciaron rápidamente.

Poco después algunos miembros de Passeri dejaron Australasia y se introdujeron en Eurasia y África, donde se produciría una gran radiación de nuevos linajes. Surgió la rama principal de Passeri, "Parvorder Passerida", como un linaje basal de los córvidos ("Parvorder Corvida"), o más probablemente como un subgrupo de ellos. Esto produciría los tres linajes principales de paserios que comprende unas cuatro  mil especies, que, junto al linaje menos numeroso de los córvidos, forman el grupo de mayor diversidad entre los pájaros de la actualidad. Se han producido numerosas y sucesivas migraciones y remezclas biogeográficas, con grupos del norte que regresaron al sur, y nuevas formas del sur que se trasladaron al norte a lo largo del tiempo.

Los paseriformes fósiles mejor conocidos son:
 Familia incertae sedis
Wieslochia (Oligoceno Superior de Frauenweiler, Alemania)
 Jamna (Oligoceno Superior de Jamna Dolna, Polonia)
 Resoviaornis (Oligoceno Superior de Wola Rafałowska, Polonia)
 Familia Palaeoscinidae †
 Paleoscinis (Mioceno Superior de California, Estados Unidos)

Taxonomía 

A pesar de que el grupo es bastante homogéneo, es muy complejo en detalles, y las divisiones secundarias son a menudo discutidas. El orden presenta tres subórdenes: en primer lugar un reducido grupo basal, Acanthisittiy dos grupos mayoritarios que se establecieron tradicionalmente por la conformación de las patas y su órgano del canto: Tyranni o pájaros clamadores, que tienen una siringe simple; y Passeri, o pájaros cantores stricto sensu, cuya siringe tiene un sistema complejo de músculos para controlarla (aunque comprende especies como los cuervos, que no cantan).

 Orden passeriformes
Suborden Acanthisitti
 Acanthisittidae: acantisitas.
 Suborden Passeri
Passeri basales
 Atrichornithidae: matorraleros o achaparrados.
 Menuridae: aves lira.
 Superfamilia Corvoidea
Aegithinidae: ioras.
 Artamidae: golondrinas del bosque.
 Callaeidae: pájaros carunculados.
 Campephagidae: orugueros.
 Cnemophilidae: aves satín.
 Corcoracidae: chova de alas blancas y pájaro apóstol.
 Corvidae: cuervos y afines.
 Dicruridae: drongos.
 Laniidae: alcaudones.
 Malaconotidae: gladiadores y afines.
 Melanocharitidae: picabayas y meleros.
 Monarchidae: monarcas.
 Neosittidae: sitelas.
 Vireonidae: vireos.
 Oriolidae: oropéndolas.
 Pachycephalidae: chifladores. 
 Paradisaeidae: aves del paraíso.
 Paramythiidae: picabayas.
 Pityriaseidae: cabecierizado de Borneo.
 Platysteiridae: batis y ojicarunculados.
 Prionopidae: alcaudones africanos.
 Rhipiduridae: colas de abanico.
 Vangidae: vangas
 Corvoidea incertae sedis 
Cinclosomatidae: tordos, codorniz y avines.
 Colluricinclidae: a menudo incluidos en Pachycephalidae, pero podrían considerarse una subfamilia a fin de cuentas.
 Erpornis: formalmente en Yuhina (Passerida: Timaliidae); posiblemente una familia monotípica, probablemente en Vireonidae. 
 Falcunculidae: generalmente incluidas en Pachycephalidae; puede tratarse de una familia monotípica o ser fusionado en Cinclosomatidae o Psophodidae. 
 Melampitta: melampitas
 "Pitohuidae": tradicionalmente incluido en Pachycephalidae, pero parece más emparentado con Oriolidae y puede ser considerado como una familia distinta incluyendo a Oreoica y, posiblemente, otros miembros de Pachycephalidae sensu lato.
 Vireolanius: generalmente incluidos en Vireonidae, posiblemente constituyan una familia monotípica.
 Superfamilia Meliphagoidea 
 Acanthizidae: acantizas y afines.
 Dasyornithidae: picocerdas.
 Maluridae: maluros o ratonas australianas.
 Meliphagidae: melífagos.
 Pardalotidae: tradicionalmente incluido en Acanthizidae, podría ser incorporado a Meliphagidae. 
 Acanthorhynchus: usualmente incluido en Meliphagidae; podría ser considerado una familia monotípica si Pardalotidae es validado. 
 Infraorden Passerida
 Aegithalidae: mitos.
 Alaudidae: alondras y afines.
 Bombycillidae: ampelis.
 Certhiidae: agateadores.
 Chloropseidae: loras.
 Cinclidae: mirlos acuáticos.
 Cinclosomatidae: zordalas.
 Cisticolidae: cistícolas. 
 Climacteridae: subepalos.
 Dicaeidae: picaflores.
 Drepanididae: mieleros hawaianos.
 Hirundinidae: golondrinas y aviones.
 Hypocoliidae: hipocolio.
 Irenidae: ioras.
 Mimidae: sinsontes y calandrias americanas.
 Muscicapidae: papamoscas.
 Nectariniidae: nectarinas, pájaros sol.
 Orthonychidae: corretroncos.
 Paradoxornithidae: bigotudos.
 Pardalotidae: pardalotes.
 Paridae: carboneros y herrerillos.
 Petroicidae: petirrojos australianos.
 Picathartidae: pavos calvos.
 Polioptilidae: tacuaritas, mirlos de agua.
 Pomatostomidae: gárrulos.
 Ptilogonatidae: capulineros.
 Ptilonorhynchidae: pájaros emparrados.
 Pycnonotidae: bulbules.
 Regulidae: reyezuelos.
 Remizidae: pájaros moscones. 
 Sittidae: trepadores.
 Sturnidae: estorninos.
 Sylviidae: currucas y afines.
 Timaliidae: charlatanes.
 Troglodytidae: chochines.
 Turdidae: zorzales y tordos.
 Turnagridae: piopios.
 Zosteropidae: ojiblancos.
 Superfamilia Passeroidea
 Passeridae: gorriones.
 Prunellidae: acentores.
 Motacillidae: bisbitas y lavanderas.
 Urocynchramidae: pinzón de Przhevalsky.
 Estrildidae: estrildas, diamantes.
 Ploceidae: tejedores.
 Viduidae: viuditas.
 Óscinos de nueve primarias
 Peucedramidae: ocotero.
 Fringillidae: pinzones, jilgueros, pardillos y afines.
 Icteridae: tordos americanos.
 Parulidae: reinitas.
 Icteriidae: reinita grande.
 Phaenicophilidae: reinitas de La Española, cuatro-ojos.
 Zeledoniidae: reinita de Zeledón.
 Teretistridae: reinitas cubanas.
 Thraupidae: fruteros y tangaras.
 Mitrospingidae: tangaras.
 Rhodinocichlidae: tangara rosada.
 Calyptophilidae: tangaras.
 Nesospingidae: tangara puertorriqueña.
 Spindalidae: ciguas.
 Cardinalidae: cardenales.
 Emberizidae: escribanos.
 Passerellidae: chingolos, cerqueros, juncos, atlapetes, toquíes.
 Calcariidae: escribanos.
 Suborden Tyranni
Infraorden Eurylaimides: subóscinos del Viejo mundo.
 Eurylaimidae: eurilaimos o picoanchos.
 Philepittidae: asitis.
 Pittidae: pitas.
 Sapayoidae: sapayoa. 
 Infraorden Tyrannides: subóscinos del Nuevo Mundo; de acuerdo con Ohlson et al. (2013), este infraorden puede ser organizado como sigue:
Parvorden Furnariida
 Superfamilia Thamnophiloidea 
 Melanopareiidae: pecholunas.
 Conopophagidae: toco tocos o jejeneros.
 Thamnophilidae: hormigueros.
 Superfamilia Furnarioidea
 Grallariidae: tororoíes o chululúes.
 Rhinocryptidae: tapaculos y churrines.
 Formicariidae: formicarios y afines.
 Scleruridae: tirahojas y mineros.
 Dendrocolaptidae: picoguadañas, trepatroncos o trepadores.
 Xenopidae: picoleznas.
 Furnariidae: horneros, ticoticos, pijuíes, espineros y afines.
 Parvorden Tyrannida Pipridae: bailarines o saltarines.
 Cotingidae: cotingas y afines.
 Superfamilia Tyrannoidea'''
 Oxyruncidae: picoagudo.
 Onychorhynchidae: mosqueros reales.
 Tityridae: titiras, anambés y afines.
 Pipritidae: piprites.
 Platyrinchidae: picoplanos y afines.
 Tachurisidae: sietecolores.
 Rhynchocyclidae: mosqueros, titirijíes, cimerillos y afines.
 Tyrannidae: mosqueros, tiranos, mosqueritos, atrapamoscas y afines.

Referencias

Enlaces externos 

 
Órdenes de aves